

Geografia
Benin
Lèma – arrondissement nel comune di Dassa-Zoumè
Lèma – arrondissement nel comune di Savalou

Italia/Svizzera
Monte Lema – montagna delle prealpi Luganesi

Persone
Cristian Lema – calciatore argentino
Michael John Lema – calciatore tanzaniano naturalizzato austriaco